Лысуха:

 Лысуха — небольшая водоплавающая птица семейства пастушковых, широко распространённая на обширной территории Евразии, Северной Африки и Австралии. 
 Лысуха — деревня в Ивановском районе Брестской области Белоруссии;